Woerth et Wœrth peut faire référence à :

Wœrth, commune française située dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est ;
 Eberbach-Wœrth, commune associée du Bas-Rhin
Éric Woerth (né en 1956), homme politique français, ancien ministre.
Florence Woerth, née Florence Henry, épouse d'Éric Woerth.
Affaire Woerth-Bettencourt, en 2010.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme